Rush County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Rush County (Indiana) – okres státu Indiana
 Rush County (Kansas) – okres státu Kansas